Un pédicule est un support, généralement allongé et grêle. Le mot s'emploie surtout dans des contextes particuliers.

Les mots pédicelle, pédicule et pédoncule dérivent respectivement du latin scientifique , du latin  et du bas latin , trois diminutifs du même mot  : « petit pied ». Dans la plupart des acceptions on n'emploie que l'une des trois variantes.

Selon les cas le pédicule peut désigner différentes choses :
 Pédicule (ensemble de vaisseaux) désigne un ensemble composé de veines, d'artères, de vaisseaux lymphatiques et de nerfs.
 Pédicule (structure osseuse) désigne une structure osseuse, composante des vertèbres.
 Support allongé et grêle en biologie, tel le pédicule chez les Araneae.

Notes et références